Де-Билт () — община в Нидерландах, в провинции Утрехт. В общину входят шесть деревень, одноимённая деревня Де-Билт является центром общины.

Прародина семьи Вандербильтов, от которой произошла их фамилия.

В Де-Билте располагается головной офис Метеорологического института Королевства Нидерланды, который был перенесён туда из Утрехта в 1897 году.

Климат

Примечания 

Населённые пункты Нидерландов